«Абель» () — нидерландская комедия Алекс ван Вармердама, снятая в 1986 году.

Сюжет 
Абелю 31 и он всё ещё живёт с родителями. По мнению отца Виктора Абель не выходил на улицу более 10 лет. Мать Дюф является главным другом и во всём потакает. Он проводит большую часть своей жизни смотря в бинокль за соседями и охотясь за мухами с огромными ножницами. Отец привлекает психиатра, который возлагает всю вину на родителей. После мать и сын тайно покупают телевизор, отец Виктора выходит из себя и выгоняет сына на улицу. Абель встречает Зюс, которая работает в заведении под названием «Голые девушки». Она жалеет его. Зюс имеет связь с женатым мужчиной и Абель узнаёт этого человека. Это его собственный отец. Тем временем Дюф узнаёт о его местонахождении и происходит противостояние с Зюс.

В ролях 
 Алекс ван Вармердам — Абель
 Анри Гарсен — Отец Виктор
 Ольга Зюйдерхёк — Мать Дюф
 Аннет Малерб — Зюс
 Аренд Ян Ван Вос — психолог
 Антон Кофьюс — магнитизёр
 Лоес Люка — Кристина

Примечания

Ссылки 
   

Фильмы Алекса ван Вармердама
Кинокомедии Нидерландов
Кинокомедии 1986 года
Фильмы на нидерландском языке
Фильмы Нидерландов 1986 года
Фильмы VPRO